Отрив може да се односи на:

 Отрив (Алије), насељено место у Француској, у департману Алије
 Отрив (Горња Гарона), насељено место у Француској, у департману Горња Гарона
 Отрив (Дром), насељено место у Француској, у департману Дром
 Отрив (Жерс), насељено место у Француској, у департману Жерс
 Отрив (Јон), насељено место у Француској, у департману Јон
 Отрив (Орн), насељено место у Француској, у департману Орн
 Отрив (Тарн и Гарона), насељено место у Француској, у департману Тарн и Гарона
 Отрив ла Фрес, насељено место у Француској, у департману Ду